

Economia 
Forward – sinonimo del contratto a termine in ambito finanziario. Mercato in cui le negoziazioni prevedono la consegna differita dell'attività oggetto di scambio, a un prezzo prestabilito all'atto della negoziazione stessa.

Geografia 
 Forward – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Sport

Calcio 
BK Forward – squadra calcistica svedese con sede a Örebro

Motociclismo 
Forward Racing – squadra motociclistica con sede in Svizzera

Musica 
Forward – raccolta dei The Abyssinians del 1982
Forward – album degli Hoobastank del 2000

Pagine correlate 
Fast Forward

Altri progetti